Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1965.

Setzliste 
Bei der Aufstellung der Setzliste wurde offensichtlich Wert darauf gelegt, dass von allen teilnehmenden Ländern (außer Bulgarien) je ein Spieler hervorgehoben wurde.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde gab es folgende Ergebnisse:
 Kiril Jaschmakow (Bulgarien) – Wolfgang Backhaus 6:4, 6:0, 6:4
 Joachim Schäfer – Móczár (Ungarn) 11:9, 5:7, 4:6, 6:2, 6:2
 Zwetan Zolow (Bulgarien) – Peter Vasovic 6:1, 6:2, 7:5
 Knut-Michael Meisel – Olli Karviala (Finnland) 7:5, 7:5, 6:4

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 9. Jahrgang (1965), Heft 4

1965
Tennisturnier 1965